Mark Dalton peut désigner :

 Mark Dalton, de son vrai nom Jeremy James Sons, acteur de films pornographique gay et mannequin américain né en 1980.
 Mark Dalton, basketteur australien né en 1964.
 Mark Dalton, homme d'affaires américain.